Шотландский Первый Дивизион 1964/1965 () — 68-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 19 августа 1964 года и закончился 28 апреля 1965 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1964/1965
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1964 году
Спорт в Шотландии в 1965 году